Dalkarlssjön kan syfta på:
Dalkarlssjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (16,6 ha)
Dalkarlssjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (2,93 km²)
Dalkarlssjön (Salems socken, Södermanland), konstgjord sjö i Salems kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn